Морисита:

Персоналии 
 Морисита, Дзюмпэй (1990) — японский дзюдоист.
 Морисита, Коити — японский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.
 Морисита, Нобуэ — адмирал Императорского флота Японии.
 Морисита, Синъити (род. 1960) — японский футболист.

Топонимы 
 Морисита — железнодорожная станция, расположенная в специальном районе Кото, Токио.